|-
|(107751)||2001 FH36|| align=right|15,9|| align=right|2,433|| align=right|0,163|| align=right|1,54|| align=right|3,795||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107752)||2001 FS36|| align=right|16,7|| align=right|2,350|| align=right|0,187|| align=right|4,96|| align=right|3,602||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107753)||2001 FW36|| align=right|15,5|| align=right|2,531|| align=right|0,231|| align=right|8,35|| align=right|4,025||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107754)||2001 FZ36|| align=right|15,4|| align=right|2,712|| align=right|0,049|| align=right|6,44|| align=right|4,465||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107755)||2001 FA37|| align=right|16,9|| align=right|2,452|| align=right|0,126|| align=right|1,29|| align=right|3,840||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107756)||2001 FE37|| align=right|16,8|| align=right|2,377|| align=right|0,186|| align=right|2,28|| align=right|3,665||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107757)||2001 FK37|| align=right|15,3|| align=right|2,526|| align=right|0,121|| align=right|3,96|| align=right|4,015||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107758)||2001 FM37|| align=right|15,4|| align=right|2,547|| align=right|0,144|| align=right|13,21|| align=right|4,064||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107759)||2001 FF38|| align=right|15,8|| align=right|2,370|| align=right|0,109|| align=right|21,68|| align=right|3,648||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107760)||2001 FG38|| align=right|15,8|| align=right|2,639|| align=right|0,128|| align=right|13,56|| align=right|4,285||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107761)||2001 FS38|| align=right|16,4|| align=right|2,444|| align=right|0,081|| align=right|4,05|| align=right|3,820||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107762)||2001 FY39|| align=right|16,2|| align=right|2,581|| align=right|0,160|| align=right|3,69|| align=right|4,147||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107763)||2001 FK40|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,279|| align=right|3,03|| align=right|4,186||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107764)||2001 FN40|| align=right|16,6|| align=right|2,405|| align=right|0,116|| align=right|0,56|| align=right|3,728||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107765)||2001 FP40|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,066|| align=right|13,30|| align=right|4,361||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107766)||2001 FS40|| align=right|16,7|| align=right|2,212|| align=right|0,119|| align=right|6,80|| align=right|3,290||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107767)||2001 FW40|| align=right|15,1|| align=right|2,761|| align=right|0,092|| align=right|9,34|| align=right|4,586||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107768)||2001 FN41|| align=right|15,9|| align=right|2,404|| align=right|0,128|| align=right|1,01|| align=right|3,727||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107769)||2001 FW41|| align=right|16,1|| align=right|2,394|| align=right|0,131|| align=right|1,72|| align=right|3,703||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107770)||2001 FY41|| align=right|16,2|| align=right|2,378|| align=right|0,153|| align=right|1,66|| align=right|3,666||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107771)||2001 FA42|| align=right|15,1|| align=right|2,807|| align=right|0,176|| align=right|7,53|| align=right|4,703||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107772)||2001 FW43|| align=right|16,0|| align=right|2,564|| align=right|0,103|| align=right|1,88|| align=right|4,105||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107773)||2001 FL44|| align=right|15,8|| align=right|2,570|| align=right|0,189|| align=right|16,78|| align=right|4,120||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107774)||2001 FJ46|| align=right|16,8|| align=right|2,283|| align=right|0,170|| align=right|2,75|| align=right|3,450||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107775)||2001 FH47|| align=right|15,3|| align=right|2,576|| align=right|0,084|| align=right|15,25|| align=right|4,134||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107776)||2001 FN47|| align=right|14,6|| align=right|2,589|| align=right|0,160|| align=right|15,46|| align=right|4,165||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107777)||2001 FO47|| align=right|14,7|| align=right|2,684|| align=right|0,152|| align=right|11,57|| align=right|4,398||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107778)||2001 FD48|| align=right|14,8|| align=right|2,620|| align=right|0,242|| align=right|17,09|| align=right|4,239||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107779)||2001 FG48|| align=right|16,8|| align=right|2,286|| align=right|0,164|| align=right|4,46|| align=right|3,455||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107780)||2001 FW48|| align=right|15,9|| align=right|2,575|| align=right|0,259|| align=right|16,37|| align=right|4,132||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107781)||2001 FO49|| align=right|15,8|| align=right|2,784|| align=right|0,049|| align=right|3,21|| align=right|4,646||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107782)||2001 FX49|| align=right|15,0|| align=right|2,638|| align=right|0,150|| align=right|12,58|| align=right|4,283||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107783)||2001 FR50|| align=right|16,4|| align=right|2,455|| align=right|0,122|| align=right|1,36|| align=right|3,845||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107784)||2001 FA51|| align=right|14,9|| align=right|2,664|| align=right|0,190|| align=right|13,34|| align=right|4,346||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107785)||2001 FN51|| align=right|15,7|| align=right|2,419|| align=right|0,048|| align=right|7,06|| align=right|3,761||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107786)||2001 FV51|| align=right|15,0|| align=right|3,090|| align=right|0,134|| align=right|3,22|| align=right|5,432||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107787)||2001 FE52|| align=right|15,7|| align=right|2,348|| align=right|0,151|| align=right|5,47|| align=right|3,597||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107788)||2001 FG52|| align=right|15,6|| align=right|2,605|| align=right|0,166|| align=right|7,21|| align=right|4,203||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107789)||2001 FM52|| align=right|15,6|| align=right|2,206|| align=right|0,141|| align=right|5,28|| align=right|3,275||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107790)||2001 FR52|| align=right|16,5|| align=right|2,258|| align=right|0,102|| align=right|1,31|| align=right|3,392||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107791)||2001 FU52|| align=right|16,3|| align=right|2,240|| align=right|0,095|| align=right|6,18|| align=right|3,352||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107792)||2001 FN53|| align=right|15,8|| align=right|2,615|| align=right|0,254|| align=right|12,93|| align=right|4,229||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107793)||2001 FG54|| align=right|14,6|| align=right|2,678|| align=right|0,157|| align=right|12,31|| align=right|4,381||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107794)||2001 FK54|| align=right|15,5|| align=right|2,426|| align=right|0,182|| align=right|23,05|| align=right|3,778||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107795)||2001 FN54|| align=right|15,5|| align=right|2,610|| align=right|0,193|| align=right|12,11|| align=right|4,217||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107796)||2001 FQ54|| align=right|15,8|| align=right|2,674|| align=right|0,189|| align=right|13,22|| align=right|4,373||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107797)||2001 FF55|| align=right|14,6|| align=right|2,596|| align=right|0,241|| align=right|29,34|| align=right|4,183||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107798)||2001 FJ56|| align=right|15,9|| align=right|2,288|| align=right|0,148|| align=right|5,59|| align=right|3,461||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107799)||2001 FK56|| align=right|16,2|| align=right|2,376|| align=right|0,085|| align=right|6,04|| align=right|3,662||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107800)||2001 FA57|| align=right|15,1|| align=right|2,605|| align=right|0,133|| align=right|11,88|| align=right|4,205||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107801)||2001 FF58|| align=right|15,8|| align=right|2,214|| align=right|0,181|| align=right|4,90|| align=right|3,293||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107802)||2001 FT58|| align=right|14,7|| align=right|2,338|| align=right|0,219|| align=right|23,89|| align=right|3,575||MBA||24. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107803)||2001 FU58|| align=right|15,9|| align=right|2,546|| align=right|0,098|| align=right|4,33|| align=right|4,061||MBA||26. března 2001||Cordell-Lorenz||D. Durig
|-
|(107804)||2001 FV58|| align=right|12,4|| align=right|5,238|| align=right|0,031|| align=right|6,96|| align=right|11,99||JUT||26. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107805)||2001 FY58|| align=right|16,8|| align=right|2,410|| align=right|0,120|| align=right|5,29|| align=right|3,740||MBA||21. března 2001||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(107806)||2001 FZ58|| align=right|15,5|| align=right|2,562|| align=right|0,205|| align=right|9,32|| align=right|4,101||MBA||26. března 2001||Kanab||E. Sheridan
|-
|(107807)||2001 FG59|| align=right|17,4|| align=right|2,325|| align=right|0,106|| align=right|7,14|| align=right|3,545||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107808)||2001 FH59|| align=right|16,2|| align=right|2,347|| align=right|0,112|| align=right|4,78|| align=right|3,594||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107809)||2001 FL59|| align=right|15,7|| align=right|2,328|| align=right|0,104|| align=right|3,35|| align=right|3,552||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107810)||2001 FN59|| align=right|16,5|| align=right|2,246|| align=right|0,132|| align=right|6,07|| align=right|3,366||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107811)||2001 FO59|| align=right|16,3|| align=right|2,378|| align=right|0,049|| align=right|6,73|| align=right|3,666||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107812)||2001 FR59|| align=right|14,2|| align=right|2,611|| align=right|0,181|| align=right|12,03|| align=right|4,219||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107813)||2001 FS59|| align=right|16,1|| align=right|2,339|| align=right|0,177|| align=right|5,74|| align=right|3,575||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107814)||2001 FQ60|| align=right|16,1|| align=right|2,450|| align=right|0,118|| align=right|2,40|| align=right|3,835||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107815)||2001 FR60|| align=right|15,9|| align=right|2,642|| align=right|0,104|| align=right|2,87|| align=right|4,294||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107816)||2001 FW60|| align=right|15,4|| align=right|2,681|| align=right|0,061|| align=right|14,66|| align=right|4,390||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107817)||2001 FO61|| align=right|15,4|| align=right|2,349|| align=right|0,172|| align=right|12,90|| align=right|3,600||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107818)||2001 FX61|| align=right|14,6|| align=right|2,633|| align=right|0,287|| align=right|14,31|| align=right|4,272||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107819)||2001 FM62|| align=right|17,1|| align=right|2,388|| align=right|0,097|| align=right|4,48|| align=right|3,689||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107820)||2001 FX62|| align=right|15,8|| align=right|2,346|| align=right|0,065|| align=right|7,17|| align=right|3,593||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107821)||2001 FK63|| align=right|16,6|| align=right|2,399|| align=right|0,131|| align=right|2,20|| align=right|3,715||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107822)||2001 FS63|| align=right|16,4|| align=right|2,395|| align=right|0,143|| align=right|2,32|| align=right|3,707||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107823)||2001 FA64|| align=right|15,3|| align=right|2,567|| align=right|0,193|| align=right|12,91|| align=right|4,111||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107824)||2001 FB64|| align=right|16,9|| align=right|2,450|| align=right|0,112|| align=right|4,68|| align=right|3,834||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107825)||2001 FN64|| align=right|15,4|| align=right|2,657|| align=right|0,172|| align=right|8,49|| align=right|4,331||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107826)||2001 FM65|| align=right|15,2|| align=right|2,561|| align=right|0,072|| align=right|4,65|| align=right|4,099||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107827)||2001 FS65|| align=right|16,7|| align=right|2,449|| align=right|0,134|| align=right|3,51|| align=right|3,831||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107828)||2001 FS67|| align=right|16,5|| align=right|2,294|| align=right|0,213|| align=right|3,47|| align=right|3,474||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107829)||2001 FZ67|| align=right|15,6|| align=right|2,527|| align=right|0,130|| align=right|5,51|| align=right|4,017||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107830)||2001 FY69|| align=right|15,5|| align=right|2,398|| align=right|0,085|| align=right|5,03|| align=right|3,712||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107831)||2001 FB70|| align=right|15,5|| align=right|2,398|| align=right|0,186|| align=right|5,93|| align=right|3,712||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107832)||2001 FE70|| align=right|15,4|| align=right|2,612|| align=right|0,153|| align=right|13,33|| align=right|4,222||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107833)||2001 FN70|| align=right|16,3|| align=right|2,418|| align=right|0,141|| align=right|2,59|| align=right|3,759||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107834)||2001 FT70|| align=right|15,6|| align=right|2,579|| align=right|0,086|| align=right|13,88|| align=right|4,142||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107835)||2001 FQ71|| align=right|15,6|| align=right|2,808|| align=right|0,140|| align=right|5,31|| align=right|4,703||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107836)||2001 FC72|| align=right|15,3|| align=right|2,616|| align=right|0,085|| align=right|7,00|| align=right|4,231||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107837)||2001 FD72|| align=right|16,6|| align=right|2,225|| align=right|0,074|| align=right|4,80|| align=right|3,319||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107838)||2001 FJ72|| align=right|15,8|| align=right|2,412|| align=right|0,139|| align=right|5,30|| align=right|3,744||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107839)||2001 FL72|| align=right|16,6|| align=right|2,342|| align=right|0,209|| align=right|5,74|| align=right|3,582||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107840)||2001 FA73|| align=right|16,3|| align=right|2,445|| align=right|0,183|| align=right|5,15|| align=right|3,824||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107841)||2001 FF73|| align=right|16,9|| align=right|2,225|| align=right|0,132|| align=right|6,00|| align=right|3,318||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107842)||2001 FQ73|| align=right|16,1|| align=right|2,219|| align=right|0,081|| align=right|5,71|| align=right|3,304||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107843)||2001 FA74|| align=right|15,2|| align=right|2,605|| align=right|0,096|| align=right|3,59|| align=right|4,203||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107844)||2001 FE74|| align=right|14,4|| align=right|2,663|| align=right|0,228|| align=right|27,11|| align=right|4,346||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107845)||2001 FL75|| align=right|16,2|| align=right|2,373|| align=right|0,164|| align=right|3,25|| align=right|3,655||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107846)||2001 FR75|| align=right|16,1|| align=right|2,331|| align=right|0,110|| align=right|6,29|| align=right|3,559||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107847)||2001 FU75|| align=right|15,7|| align=right|2,534|| align=right|0,082|| align=right|3,60|| align=right|4,033||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107848)||2001 FE76|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,190|| align=right|11,99|| align=right|4,288||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107849)||2001 FV76|| align=right|15,5|| align=right|2,546|| align=right|0,113|| align=right|8,38|| align=right|4,061||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107850)||2001 FA77|| align=right|16,7|| align=right|2,367|| align=right|0,243|| align=right|6,50|| align=right|3,641||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107851)||2001 FF77|| align=right|14,4|| align=right|2,728|| align=right|0,197|| align=right|12,97|| align=right|4,506||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107852)||2001 FP77|| align=right|15,6|| align=right|2,585|| align=right|0,138|| align=right|8,76|| align=right|4,155||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107853)||2001 FT77|| align=right|15,5|| align=right|2,454|| align=right|0,173|| align=right|3,08|| align=right|3,843||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107854)||2001 FV77|| align=right|15,7|| align=right|2,603|| align=right|0,147|| align=right|15,31|| align=right|4,199||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107855)||2001 FU78|| align=right|16,1|| align=right|2,266|| align=right|0,127|| align=right|6,32|| align=right|3,411||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107856)||2001 FW78|| align=right|16,0|| align=right|2,242|| align=right|0,171|| align=right|6,35|| align=right|3,357||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107857)||2001 FY78|| align=right|15,7|| align=right|2,534|| align=right|0,190|| align=right|15,94|| align=right|4,034||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107858)||2001 FB79|| align=right|15,9|| align=right|2,685|| align=right|0,247|| align=right|9,14|| align=right|4,400||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107859)||2001 FC79|| align=right|15,3|| align=right|2,580|| align=right|0,184|| align=right|14,49|| align=right|4,144||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107860)||2001 FH80|| align=right|15,4|| align=right|2,419|| align=right|0,188|| align=right|7,20|| align=right|3,761||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107861)||2001 FN80|| align=right|13,8|| align=right|3,148|| align=right|0,205|| align=right|9,04|| align=right|5,585||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107862)||2001 FP80|| align=right|14,0|| align=right|3,157|| align=right|0,161|| align=right|26,76|| align=right|5,607||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107863)||2001 FQ80|| align=right|14,1|| align=right|2,669|| align=right|0,274|| align=right|11,82|| align=right|4,360||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107864)||2001 FT80|| align=right|15,4|| align=right|2,453|| align=right|0,070|| align=right|7,14|| align=right|3,842||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107865)||2001 FO82|| align=right|15,3|| align=right|2,546|| align=right|0,176|| align=right|7,42|| align=right|4,063||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107866)||2001 FE84|| align=right|16,7|| align=right|2,371|| align=right|0,140|| align=right|6,72|| align=right|3,651||MBA||26. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107867)||2001 FH85|| align=right|15,9|| align=right|3,136|| align=right|0,166|| align=right|1,30|| align=right|5,552||MBA||26. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107868)||2001 FT85|| align=right|16,0|| align=right|2,349|| align=right|0,241|| align=right|2,24|| align=right|3,600||MBA||26. března 2001||Cerro Tololo||Deep Lens Survey
|-
|(107869)||2001 FM86|| align=right|16,5|| align=right|2,286|| align=right|0,135|| align=right|6,20|| align=right|3,456||MBA||27. března 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(107870)||2001 FY86|| align=right|15,4|| align=right|2,543|| align=right|0,277|| align=right|6,59|| align=right|4,055||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107871)||2001 FB87|| align=right|16,0|| align=right|2,555|| align=right|0,090|| align=right|6,84|| align=right|4,083||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107872)||2001 FL87|| align=right|16,4|| align=right|2,218|| align=right|0,095|| align=right|6,76|| align=right|3,302||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107873)||2001 FV87|| align=right|16,0|| align=right|2,391|| align=right|0,136|| align=right|4,34|| align=right|3,696||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107874)||2001 FD88|| align=right|14,4|| align=right|3,151|| align=right|0,043|| align=right|9,06|| align=right|5,593||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107875)||2001 FF88|| align=right|15,2|| align=right|3,042|| align=right|0,183|| align=right|7,37|| align=right|5,305||MBA||27. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107876)||2001 FV88|| align=right|15,1|| align=right|2,719|| align=right|0,104|| align=right|12,98|| align=right|4,483||MBA||26. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107877)||2001 FZ88|| align=right|16,2|| align=right|2,332|| align=right|0,233|| align=right|2,06|| align=right|3,561||MBA||27. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107878)||2001 FG89|| align=right|16,4|| align=right|2,620|| align=right|0,150|| align=right|10,31|| align=right|4,241||MBA||27. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107879)||2001 FP89|| align=right|14,9|| align=right|3,213|| align=right|0,101|| align=right|1,93|| align=right|5,759||MBA||27. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107880)||2001 FT89|| align=right|16,9|| align=right|2,379|| align=right|0,222|| align=right|5,92|| align=right|3,668||MBA||27. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107881)||2001 FS90|| align=right|15,3|| align=right|2,414|| align=right|0,152|| align=right|3,15|| align=right|3,751||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107882)||2001 FA91|| align=right|15,6|| align=right|2,638|| align=right|0,200|| align=right|12,56|| align=right|4,284||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107883)||2001 FJ91|| align=right|16,1|| align=right|2,425|| align=right|0,145|| align=right|4,76|| align=right|3,777||MBA||27. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107884)||2001 FK91|| align=right|16,3|| align=right|2,358|| align=right|0,113|| align=right|5,46|| align=right|3,620||MBA||27. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107885)||2001 FY91|| align=right|14,9|| align=right|2,730|| align=right|0,088|| align=right|6,05|| align=right|4,510||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107886)||2001 FC92|| align=right|14,6|| align=right|3,068|| align=right|0,050|| align=right|10,72|| align=right|5,372||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107887)||2001 FL92|| align=right|14,7|| align=right|2,485|| align=right|0,117|| align=right|8,95|| align=right|3,917||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107888)||2001 FY92|| align=right|16,1|| align=right|2,341|| align=right|0,308|| align=right|6,61|| align=right|3,582||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107889)||2001 FA93|| align=right|15,6|| align=right|2,371|| align=right|0,128|| align=right|5,46|| align=right|3,650||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107890)||2001 FC93|| align=right|15,8|| align=right|2,373|| align=right|0,076|| align=right|7,59|| align=right|3,654||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107891)||2001 FO93|| align=right|16,0|| align=right|2,369|| align=right|0,190|| align=right|6,76|| align=right|3,645||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107892)||2001 FS93|| align=right|15,8|| align=right|2,246|| align=right|0,197|| align=right|5,75|| align=right|3,366||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107893)||2001 FU93|| align=right|14,2|| align=right|2,973|| align=right|0,108|| align=right|11,80|| align=right|5,125||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107894)||2001 FG94|| align=right|14,9|| align=right|2,584|| align=right|0,194|| align=right|10,56|| align=right|4,152||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107895)||2001 FR94|| align=right|15,4|| align=right|2,586|| align=right|0,070|| align=right|9,89|| align=right|4,158||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107896)||2001 FT94|| align=right|15,0|| align=right|2,767|| align=right|0,093|| align=right|9,37|| align=right|4,603||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107897)||2001 FC95|| align=right|16,0|| align=right|2,414|| align=right|0,110|| align=right|6,93|| align=right|3,750||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107898)||2001 FL95|| align=right|15,0|| align=right|3,047|| align=right|0,013|| align=right|9,18|| align=right|5,319||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107899)||2001 FR95|| align=right|15,7|| align=right|2,274|| align=right|0,152|| align=right|6,76|| align=right|3,428||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107900)||2001 FT95|| align=right|14,5|| align=right|2,923|| align=right|0,044|| align=right|8,71|| align=right|4,996||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107901)||2001 FY95|| align=right|14,6|| align=right|2,789|| align=right|0,082|| align=right|13,42|| align=right|4,656||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107902)||2001 FB96|| align=right|15,7|| align=right|2,322|| align=right|0,253|| align=right|10,65|| align=right|3,538||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107903)||2001 FV96|| align=right|15,5|| align=right|2,557|| align=right|0,106|| align=right|15,15|| align=right|4,088||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107904)||2001 FJ97|| align=right|16,4|| align=right|2,289|| align=right|0,154|| align=right|7,27|| align=right|3,462||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107905)||2001 FU97|| align=right|15,5|| align=right|2,554|| align=right|0,115|| align=right|29,20|| align=right|4,082||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107906)||2001 FY97|| align=right|14,4|| align=right|2,576|| align=right|0,061|| align=right|15,40|| align=right|4,133||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107907)||2001 FZ97|| align=right|15,1|| align=right|2,453|| align=right|0,145|| align=right|7,91|| align=right|3,841||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107908)||2001 FH99|| align=right|15,5|| align=right|2,710|| align=right|0,165|| align=right|15,11|| align=right|4,459||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107909)||2001 FM99|| align=right|15,5|| align=right|2,581|| align=right|0,230|| align=right|9,26|| align=right|4,146||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107910)||2001 FT99|| align=right|14,5|| align=right|2,577|| align=right|0,209|| align=right|12,59|| align=right|4,137||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107911)||2001 FC100|| align=right|15,9|| align=right|2,405|| align=right|0,145|| align=right|4,19|| align=right|3,729||MBA||16. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107912)||2001 FD100|| align=right|16,5|| align=right|2,457|| align=right|0,110|| align=right|1,39|| align=right|3,850||MBA||16. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107913)||2001 FH100|| align=right|16,0|| align=right|2,565|| align=right|0,263|| align=right|7,54|| align=right|4,108||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107914)||2001 FU100|| align=right|15,8|| align=right|2,619|| align=right|0,149|| align=right|12,99|| align=right|4,239||MBA||17. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107915)||2001 FZ100|| align=right|14,5|| align=right|2,997|| align=right|0,095|| align=right|9,91|| align=right|5,188||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107916)||2001 FA101|| align=right|15,7|| align=right|2,557|| align=right|0,056|| align=right|14,10|| align=right|4,087||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107917)||2001 FE101|| align=right|15,4|| align=right|2,610|| align=right|0,218|| align=right|7,89|| align=right|4,216||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107918)||2001 FM101|| align=right|15,4|| align=right|2,973|| align=right|0,069|| align=right|10,11|| align=right|5,125||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107919)||2001 FJ102|| align=right|14,9|| align=right|3,099|| align=right|0,076|| align=right|5,27|| align=right|5,455||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107920)||2001 FW102|| align=right|16,1|| align=right|2,405|| align=right|0,099|| align=right|4,55|| align=right|3,730||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107921)||2001 FZ102|| align=right|16,6|| align=right|2,369|| align=right|0,182|| align=right|1,24|| align=right|3,646||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107922)||2001 FB103|| align=right|15,9|| align=right|2,747|| align=right|0,213|| align=right|2,81|| align=right|4,552||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107923)||2001 FN103|| align=right|15,7|| align=right|2,479|| align=right|0,074|| align=right|6,05|| align=right|3,903||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107924)||2001 FO103|| align=right|16,2|| align=right|2,372|| align=right|0,218|| align=right|1,75|| align=right|3,653||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107925)||2001 FQ103|| align=right|16,6|| align=right|2,462|| align=right|0,116|| align=right|3,67|| align=right|3,863||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107926)||2001 FT103|| align=right|16,4|| align=right|2,268|| align=right|0,118|| align=right|7,06|| align=right|3,415||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107927)||2001 FE104|| align=right|16,0|| align=right|2,437|| align=right|0,134|| align=right|7,52|| align=right|3,805||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107928)||2001 FM105|| align=right|16,0|| align=right|2,554|| align=right|0,284|| align=right|8,70|| align=right|4,081||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107929)||2001 FV106|| align=right|16,9|| align=right|2,529|| align=right|0,202|| align=right|5,00|| align=right|4,021||MBA||18. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107930)||2001 FU108|| align=right|17,5|| align=right|2,414|| align=right|0,122|| align=right|0,57|| align=right|3,749||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107931)||2001 FV108|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,152|| align=right|5,20|| align=right|3,578||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107932)||2001 FZ108|| align=right|15,8|| align=right|2,726|| align=right|0,115|| align=right|4,60|| align=right|4,500||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107933)||2001 FB110|| align=right|13,8|| align=right|2,712|| align=right|0,175|| align=right|17,97|| align=right|4,465||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107934)||2001 FK110|| align=right|16,2|| align=right|2,524|| align=right|0,140|| align=right|4,44|| align=right|4,010||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107935)||2001 FV111|| align=right|14,9|| align=right|3,112|| align=right|0,100|| align=right|3,86|| align=right|5,488||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107936)||2001 FA113|| align=right|15,5|| align=right|2,525|| align=right|0,070|| align=right|9,41|| align=right|4,012||MBA||18. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107937)||2001 FN113|| align=right|15,6|| align=right|2,562|| align=right|0,144|| align=right|9,53|| align=right|4,100||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107938)||2001 FQ113|| align=right|16,3|| align=right|2,571|| align=right|0,102|| align=right|9,65|| align=right|4,121||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107939)||2001 FV113|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,186|| align=right|2,49|| align=right|3,747||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107940)||2001 FE114|| align=right|16,5|| align=right|2,369|| align=right|0,222|| align=right|3,20|| align=right|3,645||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107941)||2001 FY114|| align=right|15,4|| align=right|2,336|| align=right|0,045|| align=right|5,83|| align=right|3,571||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107942)||2001 FB115|| align=right|15,1|| align=right|2,796|| align=right|0,033|| align=right|5,60|| align=right|4,674||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107943)||2001 FO115|| align=right|15,9|| align=right|2,336|| align=right|0,274|| align=right|2,72|| align=right|3,569||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107944)||2001 FU115|| align=right|16,4|| align=right|2,633|| align=right|0,175|| align=right|3,10|| align=right|4,271||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107945)||2001 FX117|| align=right|15,8|| align=right|2,563|| align=right|0,073|| align=right|4,92|| align=right|4,103||MBA||19. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107946)||2001 FY117|| align=right|15,0|| align=right|2,664|| align=right|0,196|| align=right|11,17|| align=right|4,348||MBA||19. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107947)||2001 FA118|| align=right|16,8|| align=right|2,215|| align=right|0,099|| align=right|4,32|| align=right|3,295||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107948)||2001 FC118|| align=right|16,1|| align=right|2,414|| align=right|0,129|| align=right|3,99|| align=right|3,751||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107949)||2001 FJ118|| align=right|16,4|| align=right|2,382|| align=right|0,187|| align=right|10,30|| align=right|3,675||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107950)||2001 FA120|| align=right|16,9|| align=right|2,838|| align=right|0,028|| align=right|2,16|| align=right|4,780||MBA||28. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107951)||2001 FP120|| align=right|14,5|| align=right|2,570|| align=right|0,166|| align=right|12,43|| align=right|4,119||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107952)||2001 FS120|| align=right|16,0|| align=right|2,574|| align=right|0,123|| align=right|2,37|| align=right|4,130||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107953)||2001 FV120|| align=right|15,4|| align=right|2,612|| align=right|0,104|| align=right|12,80|| align=right|4,221||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107954)||2001 FX120|| align=right|15,8|| align=right|2,206|| align=right|0,230|| align=right|8,44|| align=right|3,276||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107955)||2001 FY120|| align=right|15,7|| align=right|2,623|| align=right|0,119|| align=right|14,76|| align=right|4,248||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107956)||2001 FF122|| align=right|16,4|| align=right|2,437|| align=right|0,154|| align=right|5,61|| align=right|3,805||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107957)||2001 FL122|| align=right|16,0|| align=right|2,390|| align=right|0,071|| align=right|6,05|| align=right|3,695||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107958)||2001 FM122|| align=right|15,7|| align=right|2,802|| align=right|0,048|| align=right|4,44|| align=right|4,691||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107959)||2001 FT122|| align=right|16,6|| align=right|2,561|| align=right|0,173|| align=right|5,55|| align=right|4,098||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107960)||2001 FV122|| align=right|16,9|| align=right|2,404|| align=right|0,143|| align=right|3,33|| align=right|3,726||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107961)||2001 FZ122|| align=right|15,3|| align=right|2,550|| align=right|0,186|| align=right|12,27|| align=right|4,072||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107962)||2001 FK123|| align=right|15,2|| align=right|2,714|| align=right|0,043|| align=right|8,91|| align=right|4,470||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107963)||2001 FT123|| align=right|14,7|| align=right|2,605|| align=right|0,210|| align=right|15,32|| align=right|4,204||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107964)||2001 FR124|| align=right|16,4|| align=right|2,406|| align=right|0,128|| align=right|6,31|| align=right|3,731||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107965)||2001 FT124|| align=right|15,9|| align=right|2,306|| align=right|0,211|| align=right|4,29|| align=right|3,501||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107966)||2001 FX124|| align=right|15,6|| align=right|2,569|| align=right|0,152|| align=right|12,88|| align=right|4,117||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107967)||2001 FF125|| align=right|15,7|| align=right|2,690|| align=right|0,191|| align=right|3,47|| align=right|4,411||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107968)||2001 FK125|| align=right|16,6|| align=right|2,706|| align=right|0,166|| align=right|3,50|| align=right|4,450||MBA||24. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107969)||2001 FM125|| align=right|16,3|| align=right|2,700|| align=right|0,099|| align=right|1,73|| align=right|4,435||MBA||24. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107970)||2001 FS126|| align=right|15,1|| align=right|2,606|| align=right|0,015|| align=right|21,99|| align=right|4,205||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107971)||2001 FG127|| align=right|15,9|| align=right|2,564|| align=right|0,201|| align=right|14,82|| align=right|4,105||MBA||29. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107972)||2001 FM127|| align=right|15,2|| align=right|3,058|| align=right|0,068|| align=right|16,60|| align=right|5,347||MBA||24. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107973)||2001 FS128|| align=right|14,8|| align=right|2,391|| align=right|0,257|| align=right|10,06|| align=right|3,697||MBA||29. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107974)||2001 FY128|| align=right|15,4|| align=right|2,565|| align=right|0,151|| align=right|5,88|| align=right|4,106||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107975)||2001 FD129|| align=right|15,5|| align=right|2,422|| align=right|0,219|| align=right|5,96|| align=right|3,770||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107976)||2001 FT129|| align=right|15,9|| align=right|2,439|| align=right|0,123|| align=right|6,66|| align=right|3,809||MBA||29. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107977)||2001 FZ129|| align=right|15,6|| align=right|2,520|| align=right|0,169|| align=right|13,31|| align=right|3,999||MBA||29. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107978)||2001 FE130|| align=right|14,4|| align=right|3,147|| align=right|0,061|| align=right|9,66|| align=right|5,582||MBA||29. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107979)||2001 FR130|| align=right|15,9|| align=right|2,531|| align=right|0,149|| align=right|3,98|| align=right|4,026||MBA||31. března 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(107980)||2001 FS130|| align=right|15,6|| align=right|2,521|| align=right|0,212|| align=right|8,25|| align=right|4,002||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107981)||2001 FY130|| align=right|15,1|| align=right|2,704|| align=right|0,070|| align=right|12,59|| align=right|4,447||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107982)||2001 FG131|| align=right|14,5|| align=right|3,150|| align=right|0,018|| align=right|3,67|| align=right|5,589||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107983)||2001 FG132|| align=right|15,5|| align=right|2,574|| align=right|0,095|| align=right|15,11|| align=right|4,128||MBA||20. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107984)||2001 FT132|| align=right|16,7|| align=right|2,288|| align=right|0,154|| align=right|5,88|| align=right|3,461||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107985)||2001 FP133|| align=right|15,6|| align=right|2,633|| align=right|0,229|| align=right|13,10|| align=right|4,272||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107986)||2001 FR133|| align=right|16,6|| align=right|2,273|| align=right|0,088|| align=right|1,59|| align=right|3,426||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107987)||2001 FG134|| align=right|16,1|| align=right|2,567|| align=right|0,207|| align=right|4,28|| align=right|4,113||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107988)||2001 FJ134|| align=right|15,5|| align=right|2,538|| align=right|0,040|| align=right|4,35|| align=right|4,043||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107989)||2001 FF135|| align=right|15,5|| align=right|2,381|| align=right|0,298|| align=right|24,05|| align=right|3,674||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107990)||2001 FJ135|| align=right|15,8|| align=right|1,957|| align=right|0,069|| align=right|20,24|| align=right|2,738||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107991)||2001 FK136|| align=right|15,5|| align=right|2,539|| align=right|0,125|| align=right|13,53|| align=right|4,045||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107992)||2001 FM136|| align=right|15,2|| align=right|2,656|| align=right|0,139|| align=right|15,90|| align=right|4,327||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107993)||2001 FQ136|| align=right|15,5|| align=right|2,737|| align=right|0,118|| align=right|18,16|| align=right|4,528||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107994)||2001 FZ136|| align=right|15,9|| align=right|2,617|| align=right|0,116|| align=right|13,51|| align=right|4,233||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107995)||2001 FB137|| align=right|16,1|| align=right|2,236|| align=right|0,135|| align=right|4,47|| align=right|3,344||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107996)||2001 FD137|| align=right|15,0|| align=right|3,013|| align=right|0,109|| align=right|11,36|| align=right|5,229||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107997)||2001 FF137|| align=right|15,8|| align=right|2,372|| align=right|0,196|| align=right|10,53|| align=right|3,651||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107998)||2001 FM137|| align=right|15,5|| align=right|2,293|| align=right|0,171|| align=right|5,77|| align=right|3,471||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107999)||2001 FS137|| align=right|15,5|| align=right|2,589|| align=right|0,124|| align=right|4,81|| align=right|4,166||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108000)||2001 FW137|| align=right|15,6|| align=right|2,484|| align=right|0,056|| align=right|6,46|| align=right|3,913||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek